Stone County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Stone County, Arkansas
 Stone County, Mississippi
 Stone County, Missouri